Bisbee kan syfta på:

Bisbee, Arizona
Bisbee, North Dakota

Se även
 Massakern i Bisbee